Bellinzago Lombardo – comune italiano nella città metropolitana di Milano
Bellinzago Novarese – comune italiano in provincia di Novara